{{Государственный деятель
| имя = Хубилай
| оригинал имени =   
| изображение = YuanEmperorAlbumKhubilaiPortrait.jpg
| ширина = 250
| порядок = 5
| описание изображения = Прижизненный портрет Хубилая, написанный незадолго до его смерти, непальским художником Анико
| должность = Великий хан Монгольской империи
| флаг = 
| периодначало = 1260
| периодконец = 1271
| предшественник = Ариг-Буга (оппонент)Мунке
| преемник = Титул перешёл к императорам династии Юань
| должность_2 = Император Китая из династии Юань
| порядок_2 = 1
| флаг_2 = 
| периодначало_2 = 18 февраля 1271
| периодконец_2 = 10 февраля 1294
| предшественник_2 = создание империи
| преемник_2 = Тэмур
| дата рождения = 
| место рождения = 
| дата смерти = 
| место смерти = 
| род = 1) Чингизиды 2) Юань
| вероисповедание = тибетский буддизм<ref>History of civilizations of Central Asia: A.D. 750 to the end of the fifteenth century. Part two: The achievements, p. 59</ref>
| отец = Толуй
| мать = Сорхахтани
| супруг = 
| супруга = Тегулун Тарахан 
Баягуджин Чаби
Намби
| дети = сыновья: Дорджи Чинким Мангала НомуханТогонКокочу  Угэчи  Миклукан Кутлук-Тимур  Куридай Аячи дочери:МяояньХудулу Цзелимиши 
| автограф = 
}}

Хубила́й (; ，23 сентября 1215 — 18 февраля 1294) известный также под монгольским храмовым именем как Сэцэн-хаган — монгольский хан, основатель монгольского государства Юань, в состав которого входил Китай (китайское храмовое имя — Ши-цзу (; «Основатель династии»). На Западе известен благодаря Марко Поло под именем «Кублай-хан»; это имя произносилось также как «Кубилай», или «Кубла» (последнее стало особенно распространённым после поэмы С. Т. Кольриджа «Кубла Хан»).

Хубилай сменил своего старшего брата Мунке на посту кагана в 1260 году, но ему пришлось победить своего младшего брата Ариг-Бугу в гражданской войне, которая продолжалась до 1264 года. Этот эпизод ознаменовал начало разобщенности в империи. Реальная власть Хубилая была ограничена Китаем и Монголией, хотя как каган он все ещё имел влияние в Ильханате и, в значительно меньшей степени, в Золотой Орде. Если считать Монгольскую империю в то время в целом, его царство простиралось от Тихого океана до Чёрного моря, от Сибири до нынешнего Афганистана.

В 1271 году Хубилай основал династию Юань, которая управляла современной Монголией, Китаем, Кореей и некоторыми прилегающими районами, и принял на себя роль императора Китая. К 1279 году монгольское завоевание династии Сун было завершено, а Хубилай стал первым неханьским императором, покорившим весь Китай. Императорский портрет Хубилая был частью альбома портретов императоров и императриц Юань, который сейчас находится в собрании Национального дворца-музея в Тайбэе. Белый, цвет королевского костюма Хубилая, был императорским цветом династии Юань.

 Биография 

Чингизид, внук Чингисхана, сын Толуя (четвёртый по счету) и кереитской принцессы Сорхахтани-беки, христианки несторианского направления; брат Мунке, Хулагу и Ариг-Буги.

 Победы в Северном Китае 
Хубилай начал свой путь военачальника в войске своего брата Мункэ (великого хана с 1251 года), отдавшего в управление Хубилаю все завоёванные территории Северного Китая и в 1252 году поручившему ему вместе с отрядами военачальника Уриангадая военную кампанию против правившей на юге Китая империи Сун. Форсировав реку Хуанхэ, армия Хубилая вторглась в провинции Шэньси и Сычуань. Также в 1253 году Хубилай захватил Далийское царство народа бай в провинции Юньнань, после чего вернулся в Северный Китай.

Хубилай основал город Кайпин, вначале предназначавшийся в качестве новой столицы Мунке, но впоследствии ставший его собственной летней резиденцией (город, получивший название Шанду — «Верхняя столица» — вошёл в западную культуру под названием Занаду).

В конце 1258 года монголы развернули новое наступление на империю Сун, которым командовал лично Мунке. Хубилая с двумя другими армиями он отправил через Хубэй к реке Янцзы. В ходе наступления на Учан Хубилай в 1259 году получил известие о смерти Мунке во время осады города Хэчуана и попытках его брата Ариг-Буги занять освободившийся ханский престол. Это вынудило его заключить перемирие с силами Сун и устремиться в Каракорум.

 Гражданская война против Ариг-Буги 
Спешно созванный курултай в Кайпине провозгласил в мае 1260 года великим ханом Хубилая, а курултай в Каракоруме месяцем спустя — Ариг-Бугу (так как первые выборы прошли вне пределов родовых монгольских земель, и там присутствовали не все представители правящей династии, Ариг-Буга и консервативные круги монгольского общества опротестовали их законность). На стороне Ариг-Буги выступили представители трёх из четырёх ветвей правящей династии: Берке (потомок Джучи), Алгу (потомок Чагатая) и многие представители дома Мунке. Главным приверженцем Хубилая был Хулагу.

Междоусобная борьба братьев за власть длилась с 1260 по 1264 год. В процессе этой борьбы Хубилай в 1260 году перенёс столицу Монгольской империи из Каракорума в местность рядом с бывшей столицей чжурчжэней Чжунду («Средняя столица»). Её назвали Даду («Главная столица»), или Ханбалык (позже переименован в Пекин).

Стратегия Хубилая заключалась в том, чтобы не дать Ариг-Буге воспользоваться ресурсами земледельческих владений. Опираясь на базу в Каракоруме, Ариг-Буга должен был обеспечить поставку продовольствия для своей армии, а Хубилай стремился отрезать его от центров снабжения.

К 1262 году Кадан (сын Угэдэя и двоюродный брат Хубилая) одержал верх над сторонниками Ариг-Буги в землях уйгуров и прежних землях тагнутов. Армия самого Хубилая встала лагерем в северном Китае в районе бывшей цзиньской столицы Чжунду. Таким образом, под властью Ариг-Буги сохранилась лишь одна земледельческая область — долина Енисея.

Осенью 1260 года Хубилай повёл войско на Каракорум, и Ариг-Буга отступил к Усу. В ноябре 1261 года к югу от Каракорума состоялись два сражения между войсками Ариг-Буги и Хубилая. Первая битва была выиграна Хубилаем, но она не принесла полной победы ни одной из сторон. Несмотря на неопределённый исход решающего сражения, Хубилай смог установить полный контроль над Монголией, а Ариг-Бугу сковала борьба с его недавним среднеазиатским союзником Алгу.

В итоге, Ариг-Буга потерпел поражение и сдался на милость брата 21 августа 1264 года. Правители западных ханств признали победу и власть Хубилая в Монголии. Поначалу Хубилай хотел примириться с братом и не стал подвергать его никакому наказанию, однако такая снисходительность оттолкнула многих его сторонников. Чтобы унять недовольных монголов, Хубилай приказал Ариг-Буге не показываться на его глаза целый год, однако многие сочли это наказание слишком мягким и потребовали чистки в рядах изменников. Допросив Ариг-Бугу и выяснив, кто побудил его оспорить права старшего брата, Хубилай казнил десять важнейших приспешников Ариг-Буги. Хубилай не захотел брать на себя ответственность за единоличное решение судьбы своего брата и созвал курултай для суда над Ариг-Бугой (а также для подтверждения собственного избрания на трон великого хана). Однако Ариг-Буга тяжело заболел и в начале 1266 года умер в неволе, избавив Хубилая от затруднений, связанных с необходимостью устраивать суд над родным братом.

 Завоевание Южного Китая 
Наконец Хубилай смог вернуться к завоеванию южного Китая. Главною его целью по вступлении на престол сделалось уничтожение Сунской империи, чего он добивался, сочетая военные действия с дипломатией и примирительными жестами по адресу китайского населения. Так, в 1261 году он самолично отпустил на свободу 75 сунских купцов, которых его войска захватили на границе. В 1262 году разрешение вернуться на родину получили ещё 40 торговцев, а два года спустя Хубилай освободил 57 купцов. В 1264 году Хубилай сделал выговор своим военачальникам, казнившим двух пленённых сунских полководцев без суда и следствия. Хубилай, стремившийся переманить как можно больше дезертиров из сунской армии, был крайне недоволен подобной бессмысленной жестокостью; сам он награждал перебежчиков землями, тканями и стадами. Эта политика приносила заметный успех, так как приток перебежчиков из южного Китая к монголам не ослабевал.

Новая военная кампания началась с длительной осады крепости Сянъян в провинции Хубэй, продолжавшейся с 1267 по 1273 год. Через несколько месяцев после взятия Сянъяна смертельно больной Ши Тяньцзэ написал для Хубилая докладную записку, в которой рекомендовал отдать все монгольские войска под начало одного верховного командующего. Хубилай согласился с мнением своего старого соратника, и в 1273 году главнокомандующим экспедиционными силами в южном Китае был назначен Баян. В 1275 году монгольское войско под командованием Баяна перешло Янцзы и овладело всеми городами в долине этой реки от Ханьяна до Нанкина.

В феврале 1276 пала столица Сунской империи — Ханчжоу. Вдовствующая императрица Се передала Баяну императорскую печать династии Сун, а малолетний император Сянь был привезён к Хубилаю, который милостиво обошёлся со своим пленником. Однако сунские лоялисты, бежавшие в южные области страны, продолжили сопротивление, и в июне 1276 года возвели в Фучжоу на престол 7-летнего императора Ши. Окончательно сунские войска были разгромлены лишь в 1279 году после падения Кантона и поражения китайского флота возле острова Яйшань, на западе от современного Макао, в Ямыньской морской битве, в которой погиб последний император династии Сун Чжао Бин.

 Первый император государства Юань 

Хубилай, овладев к 1271 году после упорной и продолжительной борьбы большей частью Китая, для легитимации своей власти среди китайского населения Монгольской империи приняло девиз правления Юань.

Хубилай подчинил своей власти и соседние с Китаем страны: Бирму, Камбоджу, Корею, но его попытки вторжения в Японию и походы против Вьетнама окончились полнейшей неудачей, развеявшей миф о непобедимости монголов в Восточной Азии. Неудачи в Японии, а также смерть его любимой жены Чаби и его сына Чинкима, считавшегося наследником хана, нанесли ему сильный удар, после чего Хубилай пристрастился к алкоголю, растолстел, стал страдать подагрой и другими недугами.

В делах внутреннего управления Хубилай отличался мудростью; им был введён целый ряд полезных реформ и улучшений. В 1291 году он разделил всю империю на 12 провинций.

Хубилай оказывал покровительство буддизму, который сделал в Китае громадные успехи, а равно буддийским проповедникам и учёным, например, Карма-бакши и Пагба-ламе, которые пользовались большим почётом и значительными льготами. Он был веротерпим и к другим религиям. При дворе Хубилая служили христианин Ай-сюэ и три десятка мусульманских чиновников (включая основателя династии юньнанских наместников бухарского происхождения Сеида Аджаля Шамсуддина и астронома Джамаль ад-Дина). В восьми из двенадцати провинций губернаторами были назначены мусульмане. При нём благодаря посольству Марко Поло, пребывавшего при его дворе, установились более тесные связи с Европой.

В 1279—1280 годах Хубилай издал указ о смерти тех, кто совершал забой скота в соответствии с правовыми нормами ислама (забиха) или иудаизма (кашрут), которые оскорбляли монгольские обычаи. Также было строго запрещено обрезание.

Хубилай не забывал своего монгольского происхождения, ввёл монгольский язык в делопроизводство Китая, поручил буддийскому учёному Пагба-ламе изобрести особый алфавит, получивший название, по форме букв, квадратного письма и служивший государственным письмом для языков империи, в первую очередь для монгольского, во время царствования в Китае династии Юань.

Помимо государственных дел, Хубилай увлекался поэтическим творчеством, из которого, впрочем, сохранился только один стих.

 Жёны и дети 
У Хубилая было 4 ставки (орду), каждой из которых управляла старшая жена, которой подчинялись младшие жёны и наложницы.
 Тегулун (Те-гу-лунь) — первая старшая жена, ум. до 1260 г.
 Чаби — вторая старшая жена с 1239 г., родила 4 сыновей и 5 дочерей, ум. в 1281 г.
 Дорджи — 1-й сын, род. 1240 г., умер младенцем.
 Чинким (Чжэнь-цзинь (кит. «Чистое золото»)) — 2-й сын, наследник престола, глава имперского секретариата, ум. в 1285 г. от неизвестной болезни, отец императора Тэмура (Чэн-цзуна) и Цзинь-вана (князь государства) Гаммала.
 Мангала — 3-й сын, князь Аньси (в пров. Шаньси), ум. 1280 г.
 Номухан — 4-й сын, с 1266 г. Бэйпин-ван (князь Северного Спокойствия), с 1271 г. главнокомандующий войсками в Алмалыке, в 1276—1284 гг. находился в плену у Золотой Орды, с 05.1284 г. глава Департамента по делам Северной границы Китая и князь Бэйань, ум. в 1292 г.
 Мяоянь — принцесса, ушла в монастырь Таньчжэсы (Зап. Пекин).
 Худулу Цзелимиши  (Ху-ду-лу Цзе-ли-ми-ши) — принцесса, с 1273 г. жена правителя Кореи Ван Чуна.
 Тарахан — старшая жена.
 Баягуджин — старшая жена.
 Намби — старшая жена с 1281 г., родственница Чаби, родила 1 сына.
 ? — от других жён имел 7 сыновей
 Туган (Тогон) — князь Чжэньнаня, в 1285—1288 гг. руководил вторым неудачным походом в Чампу (Вьетнам), после чего был сослан в Янчжоу.
 Кокочу — в 1276—1284 гг. находился в плену у Золотой Орды вместе с Номуханом.
 Угэчи — принц
 Миклукан — принц
 Кутлук-Тимур — принц
 Куридай — принц
 Аячи — принц

 Дань памяти 
 В 2006 году перед Дворцом правительства Монголии был установлен памятник Хубилаю, наряду с Чингисханом и Угэдэем.

 В кино 
 «Марко Поло» — режиссёры Пьеро Пьеротти, Уго Фрегонезе (Италия, 1961); в роли Хубилая — Камилло Пилотто
 «Марко Поло» — режиссёр  (США, 2007); в роли Хубилая — Брайан Деннехи
 «Марко Поло» (телефильм) — режиссёр Джулиано Монтальдо (США-Италия, 1982); в роли Хубилая — Ин Жочэн
 «Марко Поло» (телесериал) — режиссёры Дэвид Петрарка, Дэниэль Минахан, Алик Сахаров и др. (США, 2016); в роли Хубилая — Бенедикт Вонг
 Доктор Кто — «Марко Поло» (1964, 1 классический сезон, 4 история). Режиссёр Варис Хуссейн, сценарист Джон Лукаротти. Серии утеряны (только звуковая дорожка и фотографии со съёмок), но доступны в цветной реконструкции.
 «Хубилай хан» (телесериал) — Китай, 2013; в роли Хубилая — Ху Цзюнь

 В парфюмерии 

 1998 — Serge Lutens Muscs Koublai Khan. Парфюмер Christopher Sheldrake.

 Примечания 

 Литература 
 Мэн Джон. Хубилай: От Ксанаду до сверхдержавы. — —Владимир, 2008. — ISBN 978-5-17-050702-3.
 Россаби Моррис. Золотой век империи монголов. — , 2008. — 480 с. — ISBN 978-5-8071-0326-0.
 Кадырбаев А. Ш. Хубилай-хан — завоеватель или объединитель Китая? // Общество и государство в Китае: XXXIX научная конференция. — : Изд. фирма «Восточная литература», 2009. — С. 56—75.
 Хафизов Г. Распад Монгольской империи и образование улуса Джучи.
 Б. Сумъяабаатар''. Хубилай Их Хааны үеийн Монгол — Солoнгoсын харилцаа (= Отношения между Монголией и Корией во время власти великого Хубилай хана), (монг.), Улаанбаатар/Монголия, 2015. — 439 с. — ISBN 978-99973-3-025-3
 
 
 

Правители Монгольской империи
Толуиды
Юаньские императоры
Основатели династий (Китай)
Военачальники по алфавиту
Юаньские военачальники
Военачальники XIII века